"Porvenir", que em Língua castelhana significa "porvir", pode ser:
 Porvenir, comuna chilena da Região de Magalhães
 Porvenir (município), no departamento uruguaio de Paysandú
 Porvenir (Uruguai), sede do município homónimo
 Estación Porvenir, no departamento uruguaio de Paysandú
 El Porvenir, município mexicano de Chiapas
 El Porvenir (distrito de Trujillo), distrito peruano
 El Porvenir (Atlántida), cidade hondurenha
 El Porvenir (Francisco Morazán), cidade hondurenha
 El Porvenir (distrito de San Martín), distrito peruano
 El Porvenir (distrito de Chincheros), distrito peruano
 El Porvenir (El Salvador)

Desambiguações de topônimos